Аннаполис — графство в канадской провинции Новая Шотландия. Графство является переписным районом и административной единицей провинции.

География 
Графство расположено в южной части полуострова Новая Шотландия. На севере территория омывается водами залива Фанди, известного своими высокими приливами. Аннаполис граничит с графством Дигби на западе, Кингс — на востоке, Куинс — на юге и Луненберг — на юго-востоке.

В северной части параллельно побережью протекает река Аннаполис, впадающая в бухту Аннаполис-Бейсин. Бухта соединена с заливом узким перешейком Дигби-Гат (). Кроме Аннаполиса, в бухту впадают реки Бивер и Мус. На территории графства расположено несколько озёр. Крупными озёрами на территории графства являются Кеджимкуджик, Парадайз (Paradise), Малгрейв (Mulgrave). Долина реки Аннаполис окружена Северными и Южными горами, которые являются частью Аппалачей. На территории графства расположена высшая точка Северных гор — Маунт-Роуз высотой 235 метров над уровнем моря.

В южной части графства расположена большая природоохранная зона, которая включает национальный парк Кеджимкуджик, названный так по одноимённому озеру, и природный заповедник Тобеатик (). Ещё два заповедника, Макгилл-Лейк и Клод-Лейк, расположены в восточной части графства, причём последний — на границе с графством Куинс.

История 
Графство Аннаполис было образовано 17 августа 1759 года. Оно названо по имени административного центра Аннаполис-Ройал, который в свою очередь был назван в честь королевы Великобритании Анны. В 1833 году появилась идея о разделении графства. В House of Assembly было подано две соответствующие петиции. Разделение на графства Аннаполис и Дигби произошло в 1837 году.

Администрация 
Графство разделено на 11 округов и управляется муниципальным советом. В ведении администрации находится вся территория графства, за исключением трёх городов, которые управляются собственными муниципальными образованиями.

Глава муниципального совета: Питер Ньютон.

Население 

Для нужд статистической службы Канады графство разделено на три города, две индейских резервации и четыре неорганизованных области.

Экономика 

По территории графства проходит автодорога провинциального значения  Хайвей 101, а также ряд дорог, управляемых графством, основными из которых являются магистрали 1, 8, 10 и коллекторы 201, 221 и 362.

На территории графства расположено более 15 исторических объектов, включая один из первых национальных исторических объектов Форт-Энн, построенный в 1629 году и охраняемый государством с 1917 года.

Персоналии 
На кладбище Вудлаун () похоронен Артур Кеннеди (1914—1990).

Примечания 

Графства Новой Шотландии